Onderdistrict in Indonesië
 Ponggok (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ponggok (Polanharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Ponggok (Mojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Ponggok (Ponggok), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Ponggok (Pacitan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java